Сейгар — фамилия следующих персоналий:

 Сейгар, Тед (1910—1986) — английский футболист, вратарь.
 Сейгар, Чарли (1878—1919) — английский футболист, нападающий.